Această pagină este o listă a celor 83 de comitate din statul Michigan.

Istoric 

Statul Michigan  a fost admis în Uniune la data de 26 ianuarie 1837 , ca cel de-al douăzecișișaselea (al 26-lea) stat al său.

Lista alfabetică a celor 83 de comitate existente

Referințe

Legături externe 

 
Comitate
Michigan